Парана може да се отнася за:

 Парана, река в Южна Америка;
 Парана, град в Аржентина;
 Парана, щат в Бразилия;